Красненский — название населённых пунктов в России:

 Красненский — посёлок в Теучежском районе Адыгеи.
 Красненский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.